Scottish Football League 1899–1900 var den tiende sæson af Scottish Football League og dermed også det tiende skotske mesterskab i fodbold. First Division havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Divisionen blev vundet af Rangers FC, som dermed vandt Scottish Football League for tredje gang.

Resultater

First Division 

Siden sidste sæson var Partick Thistle FC blevet erstattet med Kilmarnock FC.

Op- og nedrykning 

Op- og nedrykning mellem First og Second Division blev afgjort ved afstemning mellem de to lavest placerede hold i First Division og de to bedst placerede hold i Second Division. Denne sæson deltog holdet Queen's Park FC ekstraordinært i afstemningen, og de i alt fem hold kæmpede om tre ledige pladser i den følgende sæsons First Division. Afstemningen mellem de fem hold endte således:

Partick Thistle FC og Clyde F.C. opnåede lige mange stemmer, så en lodtrækning afgjorde hvilket hold, der fik den sidste ledige plads i First Division.

Second Division 

Sæsonen 1899-1900 var den sjette i Second Division, og ti hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Af de to lavest placerede klubber stillede kun Airdrieonians FC op til genvalg til ligaen, og den blev valgt sammen med East Stirlingshire FC, men den anden ansøger, Raith Rovers for tredje sæson i træk ikke blev valgt til ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Scottish League 1899-1900 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League – Re-elections 1891-1951 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League & Scottish Premier League – Promotion, relegation and the re-election rule 1893-date

Noter 

Sæsoner i Scottish Football League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900